Příjmení Hendrych má více nositelů:

 Dušan Hendrych (1927–2021) – český právník, odborník na správní právo
 Igor Hendrych (* 1967) – český politik hnutí ANO 2011, poslanec a zastupitel Moravskoslezského kraje
 Jan Hendrych (bankéř) (1848–1929) – český bankéř, ředitel banky Slávie
 Jan Hendrych (* 1936) – český výtvarník
 Jiří Hendrych (1913–1979) – československý politik, poslanec, stranický činitel (KSČ)
 Ludvík Hendrych (* ?) – československý fotbalista, záložník a útočník
 Roman Hendrych (* 1972) – český fotbalista, útočník
 Hendrychové – rodina v Litomyšli působících sochařů

ženy
 Dagmar Hendrychová (1930–1981) – česká keramička a sochařka
 Věra Hendrychová (1920–1981) – významná československá naivní malířka

ostatní
 Jan Hendrych a spol. – kuklenská firma
 Pivovar Hendrych – rodinný pivovar ve Vrchlabí
 Karosárna Hendrych – rodinná karosárna Vladimíra Hendrycha z Dobrušky

Podobné příjmení 
 Hendrich

Externí odkazy 
 

Česká příjmení